Neustadt
 steht allgemein für einen Stadtteil vor der alten Kernstadt (Altstadt), siehe Vorstadt
 ist ein häufiger Ortsname, siehe Neustadt (Ortsname) – dort auch zu historischen Orten und anderen Sprachen

Neustadt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Neustadt (1883–1942), deutscher Altphilologe, Pädagoge und Schulleiter
 Pinkus Neustadt (1823–1902), deutscher Rabbiner
 Richard E. Neustadt (1919–2003), US-amerikanischer Politologe und Präsidentenberater

Neustadt ist insbesondere der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Städte und Gemeinden:
 Neustadt an der Aisch, Kreisstadt des Landkreises Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Neustadt bei Coburg, Große Kreisstadt im Landkreis Coburg, Bayern
 Neustadt an der Donau, Stadt im Landkreis Kelheim, Bayern
 Neustadt (Dosse), Stadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Neustadt-Glewe (ehem. Neustadt i. Meckl.), Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Neustadt (Hessen), Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Neustadt in Holstein, Stadt im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Neustadt am Kulm, Stadt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Neustadt am Main, Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Neustadt an der Orla, Stadt im Saale-Orla-Kreis, in Thüringen
 Neustadt am Rübenberge, Stadt in der Region Hannover, Niedersachsen
 Neustadt in Sachsen, Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Neustadt/Vogtl., Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen, Sachsen
 Neustadt an der Waldnaab, Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises, Bayern
 Neustadt an der Warthe, Gemeinde in Sredzki
 Neustadt an der Weinstraße (ehem. Neustadt an der Haardt), kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz
 Neustadt/Westerwald, Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Neustadt (Wied), Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Bad Neustadt an der Saale, Kreisstadt des Landkreises Rhön-Grabfeld, Bayern

 Orte in Deutschland:
 Neustadt (Brandenburg an der Havel), Stadtteil von Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Neustadt (Braunschweig)
 Neustadt (Bremen)
 Neustadt (Breuberg), Ortsteil der Gemeinde Breuberg im Odenwaldkreis, Hessen
 Calenberger Neustadt
 Neustadt (Chemnitz-Schönau)
 Neustadt (Stadtbezirk), Stadtbezirk in Dresden, Sachsen
 Neustadt (Eichsfeld), Ortsteil der Gemeinde Am Ohmberg im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Neustadt (Flensburg), Stadtteil von Flensburg, Schleswig-Holstein
 Neustadt/Harz, Ortsteil der Landgemeinde Harztor im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Neustadt (Hildesheim), Stadtteil von Hildesheim, Niedersachsen
 Neustadt (Landshut)
 Neustadt (Leipzig)
 Neustadt (Lübbenau/Spreewald), Wohnplatz der Stadt Lübbenau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Mainz-Neustadt
 Neustadt (Moosburg an der Isar), Stadtteil im zentralen Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Gelsenkirchen-Neustadt
 Halle-Neustadt, Halle (Saale), bis 1990 selbständige Stadt
 Hamburg-Neustadt
 Herforder Neustadt
 Neustadt (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Neustadt (Osnabrück), bis 1306 eigenständige Stadt, heute Quartier in der südlichen Innenstadt
 Neustadt an der Rems, Stadtteil der Stadt Waiblingen im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Neustadt am Rennsteig, Ortsteil der Stadt Großbreitenbach im Ilm-Kreis, in Thüringen
 Neustadt im Schwarzwald, Stadtteil der Stadt Titisee-Neustadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Neustadt/Spree, Ortsteil der Gemeinde Spreetal im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neustadt (Vetschau/Spreewald), Wohnplatz der Stadt Vetschau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Neustadt (Wesermarsch), Ortsteil der Gemeinde Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Neustadt (Wetzlar), Stadtbezirk von Wetzlar, Hessen
 Neustadt (Wolgast), Wohnplatz von Wolgast, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

 Orte in Österreich:
 Neustadt (Gmünd), Stadtteil von Gmünd im Waldviertel, Niederösterreich
 Neustadt (Gemeinde Bruck), Siedlung in Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Neustadt (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Neustadt (Wels), Stadtteil von Wels (Katastralgemeinde Wels) in Oberösterreich
 Neustadt (Salzburg), Stadtteil von Salzburg
 Neustadt (Frohnleiten), Stadtteil von Frohnleiten, Steiermark
 Neustadt (Weiz), Stadtteil von Weiz, Steiermark

 sonstige Orte:
 Neustadt (Ontario), Grey County, Ontario, Kanada
 Neustadt (Straßburg), Stadtteil  von Straßburg, Frankreich

 historisch und Exonyme:
 Bad Harzburg, Ort in Deutschland (bis 1892 Neustadt unter der Harzburg)
 Cristian (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov, Siebenbürgen, Rumänien (Neustadt im Burzenland)
 Prudnik, Stadt in Oberschlesien, Polen (Neustadt in Oberschlesien)
 Lwówek, Stadt in Polen (Neustadt bei Pinne)
 Wejherowo, Stadt in Polen (Neustadt in Westpreußen)
 Nové Mesto nad Váhom, Ort in der Slowakei (Neustadt an der Waag)
 Sátoraljaújhely, Stadt in Ungarn (Neustadt am Zeltberg)
 Eberswalde, Stadt in der Kurmark in Brandenburg (ehem. Neustadt (Eberswalde))
 

Neustadt, Weiteres:

 SStB – Neustadt, Dampflokomotive
 Neustadt International Prize for Literature, Literaturpreis
 Neustadt Automobile & Supply Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Neustadt I, Baudenkmal in Lauchhammer, Brandenburg
 Neustadt (Wismar), Straße der Altstadt

Siehe auch:
 Neustadt in Europa – Vereinigung von Orten des Namens
 Alte Neustadt, Äußere Neustadt, Neue Neustadt
 Neustadt-Nord, Neustadt-Süd
 Bergneustadt, Wiener Neustadt
 Neuerstadt